Puchar Świata w biathlonie – cykl zawodów biathlonowych rozgrywany od sezonu zimowego 1977/78 dla mężczyzn i 1982/83 dla kobiet.

Na cały cykl pucharowy składa się od 9 do 10 zawodów rozgrywanych od grudnia do marca. W czasie każdego spotkania w różnych centrach biathlonowych (głównie Europy) zawodnicy startują w kilku konkurencjach biathlonowych (sprint, bieg pościgowy, masowy, indywidualny i sztafeta). Do Pucharu Świata zaliczane są także wyniki konkurencji podczas mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Wyniki uzyskane podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku po raz pierwszy nie zaliczały się do klasyfikacji Pucharu Świata.

Punktacja 
Początkowo punktacja PŚ wyglądała następująco:

W sezonie 1984/1985 wprowadzono korektę, wciąż jednak punkty do klasyfikacji Pucharu Świata otrzymywali zawodnicy, którzy plasowali się w pierwszej 25.

Punktacja była następująca:

Od początku sezonu 2000/2001 aż do końca sezonu 2007/2008 punkty do klasyfikacji Pucharu Świata otrzymywali zawodnicy, którzy plasowali się w pierwszej 30. Punktacja była następująca:

Od pierwszych zawodów Pucharu Świata 2008/2009 punkty otrzymywało czołowych 40 zawodników. Punktacja prezentowała się następująco:

Od początku sezonu 2010/2011 zniesiono zasadę, według której każdemu zawodnikowi od sumy punktów z całego sezonu odejmowano punkty za 3 najgorsze jego rezultaty w sezonie, co obejmowało również zawody, w których zawodnik nie startował, w których nie zdobył punktów lub których nie ukończył. Ponadto do tego czasu w poszczególnych klasyfikacjach (np. sprintu), również odejmowano rezultaty jednego najgorszego startu, zaś w Pucharze Narodów cztery najsłabsze wyniki.

Od początku sezonu 2011/2012 wprowadzono zasadę, według której każdemu zawodnikowi od sumy punktów z całego sezonu odejmuje się punkty za 2 najgorsze jego rezultaty w sezonie, co obejmuje również zawody, w których zawodnik nie startował, w których nie zdobył punktów lub których nie ukończył.

W sezonie 2020/2021 obowiązywała zasada, według której każdemu zawodnikowi od sumy punktów z całego sezonu odejmuje się punkty za 4 najgorsze jego rezultaty w sezonie, co obejmuje również zawody, w których zawodnik nie startował, w których nie zdobył punktów lub których nie ukończył.

Międzynarodowa Unia Biathlonu postanowiła, że od sezonu 2022/2023 punktacja będzie przedstawiała się następująco:

Poza tym zniesiono zasadę według której odliczano każdemu zawodnikowi od sumy punktów z całego sezonu punkty za najgorsze rezultaty. Postanowiono również, że Mistrzostwa Świata nie będą zaliczane do rywalizacji w Pucharze Świata.

Klasyfikacja generalna PŚ

Mężczyźni

Sztafety mężczyzn

Kobiety

Sztafety kobiet

Najwięcej zwycięstw w zawodach PŚ 
Stan po sezonie 2021/2022

 Klasyfikacja nie obejmuje zwycięzców zawodów podczas IO w Soczi 2014, Pjongczangu 2018 i Pekinie 2022

Wielokrotni zwycięzcy klasyfikacji generalnej

Indywidualnie 

 Klasyfikacja obejmuje sezony od 1977/1978 do 2021/2022

 Klasyfikacja obejmuje sezony od 1977/1978 do 2016/2017

Zobacz też 
 Biathlon
 Mistrzostwa świata w biathlonie
 Mistrzostwa Europy w biathlonie
 Medaliści igrzysk olimpijskich w biathlonie
 Biathlon na zimowych igrzyskach olimpijskich

Przypisy